Уи́льям Ге́нри Фулк (; 12 апреля 1874 — 1 мая 1916) — профессиональный игрок в крикет и футбол. Выступал , футбольные клубы «Шеффилд Юнайтед», «Челси» и «Брэдфорд Сити». В составе сборной Англии провёл один матч против команды Уэльса.

Карьера 
После окончания школы работал на шахте Блеквелл. Там он начал играть в футбол за местную команду. Затем он был продан за 20 фунтов стерлингов клубу «Шеффилд Юнайтед», где он дебютировал 1 сентября 1894 года против команды «Вест Бромвич». За «Шеффилд» он отыграл 299 матчей и в мае 1905 года был продан «Челси» за 50 фунтов стерлингов. В «Челси» он провёл 1 год и сыграл 34 матча. Его последним клубом стал «Брэдфорд Сити», который выкупил его у «Челси» за 50 фунтов стерлингов. В ноябре 1907 года Уильям ушёл из большого спорта.

В сезоне 1900 года сыграл четыре матча по крикету за Дербишир.

Уильям Фулк имел значительные габариты, его рост был 193 см, а вес доходил до 150 килограммов. Однажды во время футбольного матча он повис на перекладине и сломал её, из-за этого матч пришлось остановить.

Последние годы своей жизни Фулк провёл в Шеффилде, где владел магазином на улице Матильды и, некоторое время, пивной.

Смерть 
Уильям Фулк умер в 1916 году. Похоронен на кладбище Бернгрэйв, Шеффилд. В его свидетельстве о смерти причиной смерти признан «цирроз печени».

Достижения 
Командные
 «Шеффилд Юнайтед»
 Чемпион Англии: 1897/1898
 Обладатель Кубка Англии (2): 1898/1899, 1901/1902

Личные
Радиовещательна якомпания Berlin-Britz включила Фулка в символическую сборную мира 1900-х годов.

Примечания

Ссылки 

 
 Billy Foulke 
 Spartacus Educational 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Умершие от цирроза печени